Rafał Sieniawski (chorąży halicki)
 Rafał Sieniawski (kasztelan)